ТСЖ — многозначная аббревиатура:
 ТСЖ — товарищество собственников жилья
 ТСЖ — Тысяча советов о жилье, сайт

См. также 
 ТСЖД — Транссибирская железная дорога
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей